Майкл Винтер (; ) — английский футболист, играл на позиции нападающего.

Биография 
Винтер являлся воспитанником «Бостон Юнайтед». В августе 1971 года он подписал контракт с «Ноттс Каунти», который стал его первым профессиональным клубом. Он дебютировал в первом туре сезона 1972/73 в матче со «Шрусбери Таун», который завершился безголевой ничьей. В течение своих первых четырёх сезонов он сыграл в общей сложности 50 матчей. Затем, в сезоне 1976/77 он стал чаще выходить на поле и забил 12 голов в 36 матчах. Следующий сезон 1977/78 стал для него ещё лучшим, он забил 19 голов в 39 матчах. Между концом марта и началом апреля он забивал в шести матчах лиги подряд, включая единственный гол в дерби против «Мансфилд Таун». Из этих шести матчей «Ноттс» проиграл только один раз, «Брайтон энд Хоув Альбион». В кубке Англии он также забил четыре гола, и за свои выступления по результатам голосования болельщиков Винтер получил премию «Игрок года» (1978). В следующем сезоне Винтер был не таким результативным, тем не менее стал лучшим бомбардиром клуба с 12 голами в 41 игре, в том числе оформил хет-трик в домашней игре с «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

Летом 1979 года он покинул «Ноттс», когда «Рексем» предложил трансфер за 150000 фунтов стерлингов. В сезоне 1979/80 клуб выступал в Кубке обладателей кубков, куда квалифицировался через кубок Уэльса. Винтер вышел на поле в ответном матче первого круга против «Магдебурга» и отметился голом. Однако в итоге игра перешла в овертайм, где клуб из ГДР выиграл 5:2.

После «Рексема» он перешёл в «Оксфорд Юнайтед», Винтер помог клубу выиграть третий дивизион Футбольной лиги в 1984 году. Затем он играл за «Мансфилд Таун» и «Ньюпорт Каунти». Также провёл несколько сезонов за клубы низших лиг.

Майкл Винтер умер в больнице 20 января 2020 года после продолжительной болезни.

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»
Игроки ФК «Гейнсборо Тринити»
Игроки ФК «Матлок Таун»